Arróniz (baskiska: Arroitz) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arróniz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arróniz är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Arróniz sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Arróniz. Runt Arróniz är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Estella-Lizarra,  km nordost om Arróniz. Trakten runt Arróniz består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra